Martinella (plant), plantengeslacht uit de trompetboomfamilie
 Martinella (dier), geslacht van slakken uit de familie Streptaxidae
 Martinella Medvedev, 2000, een ongeldig gepubliceerd later homoniem, nu Levnma Özdikmen, 2008, geslacht van Chrysomelidae